

Codici 
 IPG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ipiranga (Brasile)

Sigle 
 IPG – acronimo di Invision Power Gallery, noto plug-in per il forum software IP.Board che consente la creazione e la gestione di una galleria fotografica.